Манценра́йтер () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Манценрайтер, Роберт (род. 1966) — австрийский саночник;
 Манценрайтер, Соня (род. 1975) — австрийская саночница;
 Манценрайтер, Хельмут (род. 1946) — австрийский политик.